

Patronyme 
Monnard est un nom de famille notamment porté par:

 Charles Monnard (1790-1865), homme politique, journaliste et pasteur suisse;
 Jean-François Monnard (1941-), musicien et chef d'orchestre suisse;
 Jon Monnard (2000-), écrivain suisse;
 Joseph Monnard (1901-1973), hockeyeur français;
 Pierre-André Monnard (1957-), homme politique suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse